Abdalla ist der Familienname folgender Personen:

 Abdilatif Abdalla (* 1946), kenianischer Schriftsteller
 Abuaagla Abdalla (* 1993), sudanesischer Fußballspieler
 Abubaker Haydar Abdalla (* 1996), katarischer Mittelstreckenläufer
 Ali Abdalla (* 1982), eritreischer Leichtathlet
 Asma Mohamed Abdalla (* 1946), sudanesische Diplomatin und Politikerin
 Khalid Abdalla (* 1980), britisch-ägyptischer Schauspieler
 Mogeeb Abdalla (* 1971), sudanesischer Tennisspieler
 Muhsin Mohamed Abdalla, somalischer Fußballspieler
 Yaseen Abdalla (* 2001), sudanesischer Leichtathlet

Siehe auch:

 Abdalla Hamdok
 Abdallah
 Abdala
 Abdullah